British Hotel steht für:

 British Hotel Berlin, Hotel in Berlin
 British Hotel (Dresden), Palais in Dresden
 British Hotel (Hannover), Hotel in Hannover